Kent Ruhnke, né le  à Toronto en Ontario au Canada, est un joueur et actuellement entraîneur professionnel canadien de hockey sur glace naturalisé suisse.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1971-1972||Varsity Blues de Toronto||CIAU||20||9||6||15||10||-||-||-||-||-
|-
|1972-1973||Varsity Blues de Toronto||CIAU||20||22||13||35||6||-||-||-||-||-
|-
|1973-1974||Varsity Blues de Toronto||CIAU||20||27||13||40||8||-||-||-||-||-
|-
|1973-1974||Flyers de Barrie||AHO||1||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|1974-1975||Varsity Blues de Toronto||CIAU||20||10||5||15||10||-||-||-||-||-
|-
|1975-1976||Varsity Blues de Toronto||CIAU||20||29||15||44||6||-||-||-||-||-
|-
|1975-1976||Bruins de Boston||LNH||2||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|1976-1977||Jets de Winnipeg||AMH||51||11||11||22||2||-||-||-||-||-
|-
|1977-1978||Jets de Winnipeg||AMH||21||8||9||17||2||5||2||0||2||0
|-
|1977-1978||Dusters de Binghamton||LAH||47||14||20||34||2||-||-||-||-||-
|-
|1978-1979||SC Riessersee||Bundesliga||49||42||37||79||4||-||-||-||-||-
|-
|1980-1981||Zürcher SC||LNB|| || || || || || || || || ||
|-
|rowspan="2"|1981-1982||Zürcher SC||LNA|| ||10||12||22|| || || || || ||
|-
|HC Bienne||LNA|| || || || || || || || || ||
|-
|1982-1983||HC Bienne||LNA|| || || || || || || || || ||
|-
|1985-1986||HC Fribourg-Gottéron||LNA||2||3||1||4||0||-||-||-||-||-
|-
|1987-1988||HC Olten||LNB||2||2||1||3||0||-||-||-||-||-
|-
|1988-1989||HC Olten||LNA||2||1||1||2||0||-||-||-||-||-
|-
|1989-1990||HC Olten||LNA||1||0||1||1||2||-||-||-||-||-

|1980-1981||Zürcher SC||LNB|| || || || Promotion en LNA
|-
|rowspan="2"|1981-1982||Zürcher SC||LNA|| || || || 
|-
|HC Bienne||LNA|| || || || 
|-
|1982-1983||HC Bienne||LNA|| || || || Champion et promotion en LNA
|-
|1983-1984||HC Bienne||LNA|| || || || 
|-
|1985-1986||HC Fribourg-Gottéron||LNA|| || || || 
|-
|1986-1987||HC Fribourg-Gottéron||LNA|| || || || 
|-
|1987-1988||HC Olten||LNB|| || || || Promotion en LNA
|-
|1988-1989||HC Olten||LNA|| || || || 
|-
|1989-1990||HC Olten||LNA|| || || || 
|-
|1990-1991||EV Zoug||LNA|| || || || Remplacé en cours de saison par Roland von Mentlen
|-
|1993-1994||HC Olten||LNA|| || || || Remplace Dick Decloe le 
|-
|1994-1995||HC Olten||LNB|| || || ||
|-
|1995-1996||HC Martigny||LNB|| || || ||
|-
|1997-1998||ZSC Lions||LNA|| || || ||Remplace Hans Zach en 
|-
|1998-1999||ZSC Lions||LNA|| || || ||
|-
|1999-2000||ZSC Lions||LNA|| || || ||Champion
|-
|2001-2002||CP Berne||LNA|| || || ||
|-
|2002-2003||CP Berne||LNA|| || || ||
|-
|2003-2004||CP Berne||LNA|| || || ||Champion
|-
|2004-2005||HC Bâle||LNB|| || || ||Champion et promotion en LNA
|-
|2005-2006||HC Bâle||LNA|| || || ||
|-
|2007-2008||HC Lugano||LNA|| || || ||Remplacé par John Slettvoll en cours de saison
|-
|2008-2009||HC Bienne||LNA|| || || ||
|-
|2009-2010||HC Bienne||LNA|| || || ||
|-
|2011-2012||HC Olten||LNB|| || || ||

Palmarès comme joueur 
 Néant

Palmarès comme entraîneur 
 Champion de Suisse de LNB en 1981 avec les ZSC Lions
 Champion de Suisse en 1983 avec le HC Bienne
 Champion de Suisse en 2000 avec les ZSC Lions
 Champion de Suisse en 2004 avec le CP Berne
 Champion de Suisse de LNB en 2005 avec le HC Bâle
 Promotion en LNA en 2005 avec le HC Bâle

Références 

Naissance en septembre 1952
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Dusters de Binghamton
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Olten
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur du HC Fribourg-Gottéron
Entraîneur du CP Berne
Entraîneur suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Riessersee
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché